GEOS steht als Abkürzung für:
 Geometry Engine Open Source, eine quelloffene Bibliothek zur geometrischen Datenverarbeitung
 Graphic Environment Operating System, eine Reihe von Betriebssystemen mit grafischer Benutzeroberfläche, siehe GEOS (Software)
 siehe GEOS (8-Bit-Betriebssystem) für dessen Version(en) für Homecomputer mit zusätzlicher Bürosoftware
 siehe PC/GEOS für eine grafische Benutzeroberfläche für Computer mit DOS-Betriebssystem
 siehe PEN/GEOS für die Portierung von PC/GEOS auf PDAs und Smartphones
 siehe GEOS-SC für ein Mobiltelefonbetriebssystem

GEOS steht als Abkürzung in Anspielung auf  geos = ‚Erde‘ für:
 Geostationary Earth Orbit Satellite, siehe GEOS (ESA)
 Geodetic Earth Orbiting Satellite, siehe GEOS (NASA)
 Globales Effekten Online System, GEOS (Wertpapierabwicklung), ein IT-Wertpapierabwicklungssystem
 GEOS International Emergency Response Coordination Center (IERCC), ein privates Notrufzentrum

Siehe auch:

 GEOSS (Begriffsklärung)
 GEO (Begriffsklärung)

Abkürzung